otulina – warstwa betonu od krawędzi elementu żelbetowego bądź sprężonego do krawędzi zbrojenia
 otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu